Rasa (gemoedstoestand), de gemoedstoestand in de Hindoestaanse muziek
Rasa (geslacht), een geslacht van vlinders
Rasa-Studiergambiet, een variant in de Franse opening bij schaken
Rasa di Varese, een plaats in de Italiaanse gemeente Varese
RASA (podium), podium voor kunst en cultuur uit alle werelddelen in Utrecht.
Rasa (naar La Bayadère), een dansvoorstelling van Daniel Proietto van Opera Ballet Vlaanderen

Zie ook
Raša (doorverwijspagina)